— аниме-сериал производства P.A. Works, выпуск которого в 2011 году приурочен к десятилетию компании. Выход манга-адаптации разработанного сюжета начался в декабре 2010 года в журнале Gangan Joker издательства Square Enix.

Сюжет 
Действие сюжета разворачивается вокруг шестнадцатилетней Оханы Мацумаэ, которая всю жизнь прожила в Токио, но, брошенная матерью, оказалась вынуждена переехать в гостиницу к своей бабушке на горячие источники и устроиться работать там горничной.

Персонажи 
 
 Сэйю — Канаэ Ито
 Главная героиня, 16 лет. Охана всю жизнь мирилась с ветреным характером матери и потому довольно сильно закалена духом. Она весьма упряма (в одной из серий упоминается, что это ключевая черта женщин из семьи Сидзима), склонна к быстрым поступкам и необдуманным решениям, при этом внимательна к окружающим и не чужда чужих проблем. В начале сериала Охана подавлена суровым отношением бабушки к ней, не очень ладит с Минко и Нако и прочими работниками гостиницы, но постепенно вливается в коллектив. Поселилась в одной комнате с Минко; спит над ней, на верхнем ярусе двухэтажной кровати. Очень дорожит гостиницей, которая фактически стала ей настоящим домом, и не хочет возвращаться в Токио.

 
 Сэйю — Тиаки Омигава
 Помощница на кухне в гостинице. Резка на словах и поступках. С первого взгляда невзлюбила Охану, так как та по ошибке вырвала дикий лук, который посадила Минко. Называет Охану странным словом «балют» и часто говорит ей «Умри!». Со временем всё-таки проникается к ней симпатией. Испытывает весьма нежные чувства к Тору. Прозвище Минко — Минти, придумано Нако.

 
 Сэйю — Аки Тоёсаки
 Робкая горничная гостиницы, в отличие от Минко и Оханы живёт в городе со своей семьёй, а не в самой гостинице. Дорожит дружбой с Минко. В начале сериала относилась к Охане с опаской и стеснялась с ней говорить, но вскоре они сблизились и стали подругами. Нако самая высокая и самая фигуристая школьница, работающая в гостинице, возможно этим обусловлены её скромность и нежелание заводить новые отношения. По словам бабушки Оханы в детстве Нако называли «русалкой», так как она очень хорошо плавает. Именно она спасла Дзиромару из воды, в результате чего стала развивать в себе чувство собственного достоинства.

 
 Сэйю — Мамико Ното
 Старшая горничная в гостинице, 28 лет. Любит свою работу, хотя однажды собиралась уволиться, так как имела проблемы в личной жизни — терпела упрёки матери за то, что ещё не вышла замуж и не подарила ей внуков. Смелая и лёгкая на подъём, иногда бывает немного саркастична. Заботится об Охане и Нако, как старшая сестра.

 
 Сэйю — Харука Томацу
 Внучка хозяйки конкурирующей большой гостиницы. Очень весёлая и жизнерадостная девушка, пользуется большой популярностью в школе наравне с Минко. Дружна с Оханой. Имеет странную привычку каждый день говорить на разных диалектах Японии. В одной из серий упоминается, что в отличие от Оханы, она не воспринимает работу в гостинице всерьёз и не собирается наследовать бизнес. У Юины есть жених — будущий владелец крупной гостиницы на побережье.

 
 Сэйю — Дзюндзи Мадзима
 23 года. Младший повар в гостинице, талантливый и довольно острый на язык. Проявляет большую ответственность на своём месте и восхищается господином Рэндзи. Часто попрекает Минко на кухне, однако это именно он уговорил хозяйку и господина Рэндзи взять Минко к нему на обучение поварскому искусству. На протяжении сериала растёт его симпатия к Охане, при этом Тору не замечает, что его помощница влюблена в него. В итоге он сам проясняет ситуацию и убеждает Минко в том, что её ревность бессмысленна, так как он попросту любуется живым характером Оханы и вовсе не собирается бросать на произвол судьбы порученную ему ученицу, чем и утешает девушку.

 
 Сэйю — Таро Ямагути
 Старший повар в гостинице, 42 года. С виду суровый человек, Охана даже приняла его за «якудза», однако в душе Рэндзи добр и справедлив. По-видимому, не женат; иногда бывает чувствительным и даже наивным. Заботится о Минко и преданно служит хозяйке.

 
 Сэйю — Тё
 73-летний дедушка, выполняющий в гостинице разнообразную работу. Старинный друг бабушки Оханы. Имеет прозвище  из-за своей фамилии, которая созвучна названию кампании по производству фасоли.

 
 Сэйю — Дзюнъити Сувабэ
 31 год. Писатель, мечтающий писать «высокую литературу» и стать знаменитым, но в итоге пишущий низкопробные рассказы эротического содержания. В начале сериала он постоялец гостиной, но после неудачного суицида (он пытался утопиться, бросившись в море со скалы), вдохновлённый ободряющими речами Оханы, остался в гостинице работником. Порой, Дзиромару ведёт себя как большой ребёнок и позволяет себе небольшие вольности, но по сути является добрым человеком и получает удовольствие от работы в гостинице.

 
 Сэйю — Тамиэ Кубота
 Хозяйка гостиницы, 68 лет. Бабушка Оханы и мать Сацуки и Эниси. Рано овдовела, поэтому большей частью вела все дела в гостинице и воспитывала своих детей одна. Строгая, властная женщина с твёрдым характером, сохранившая черты былой красоты. Придерживается принципа, что все постояльцы одинаково важны и отношение к ним со стороны работников должно быть соответствующим. В одной из серий признаётся, что хотела, чтобы Сацуки вернулась, и вместе с Оханой они работали в гостинице.

 
 Сэйю — Кэндзи Хамада
 Сын хозяйки гостиницы, младший брат Сацуки и дядя Оханы. Легко впадает в уныние и, несмотря на свои 32, по сути так и «не вырос». Уважает и побаивается мать. К Сацуки его отношение двояко, с одной стороны он всё детство терпел её издевательства и подколы, с другой стороны он по ней скучает, и несколько ей завидует — Эниси считает, что Сацуки справилась бы с ролью будущей хозяйки гостиницы куда лучше, чем он сам. В начале обещал Охане, что отыграется на ней за все нападки её матери, но в целом относился к ней хорошо. Давно лелеет мечту об отношениях с Такако, которые развиваются на протяжении сериала. Работники гостиницы зовут его «молодой господин».

 
 Сэйю — Аюми Цунэмацу
 Менеджер-маркетолог, 30 лет. Стильная и упрямая молодая женщина. Раз в месяц приезжала в гостиницу со своими новыми идеями по обновлению гостиницы, которые поначалу до добра не доводили. Позже выяснилось, что она состояла в романтических отношениях с Эниси (дядей Оханы), будучи знакомой с ним со времён университета. Впоследствии становится его женой.

 
 Сэйю — Такако Хонда
 Мать Оханы и дочь хозяйки гостиницы, 38 лет. Довольно непостоянная особа, сложно понять правда ли она любит свою дочь, но, присмотревшись, можно понять, что всё-таки любит. Очень независима и склонна к авантюрам. В подростковом возрасте ушла из дому и уехала в город, так как не хотела продолжать семейный бизнес и наследовать гостиницу. У Сацуки лёгкий характер, многие проблемы и трудности она переводит в шутку. С матерью у неё напряжённые отношения.

 , тж. Ко-тян
 Сэйю — Юки Кадзи
 Друг детства Оханы, её ровесник. Накануне её отъезда признался ей в любви, но ответа не получил. В одной из серий приехал к Охане в гостиницу, но их встреча так и не состоялась. Вдали от него Охана пытается разобраться в своих чувствах и решает любить его, несмотря на то, что его чувства, как ей показалось, со временем заметно охладели.

Медиа-издания

Манга 
Первая глава манга-адаптации сюжета с иллюстрациями Эйто Тибы была опубликована в декабрьском выпуске журнала Gangan Joker издательства Square Enix.

Аниме 
Аниме-сериал Hanasaku Iroha создан компанией P.A. Works под руководством режиссёра Масахиро Андо. Премьерный выход первой серии состоялся 3 апреля 2011 года. Сценаристом является Мари Окада, дизайном персонажей на основе оригинальной концепции Мэла Кисиды занимается Канами Сэкигути. Музыку к сериалу написал Сиро Хамагути; звукорежиссёром является Дзин Акэтагава..
 Открывающие композиции:
  исполняет nano.RIPE (1-13 серии)
  исполняет nano.RIPE (14-26 серии)

 Закрывающие композиции:
 Hazy — Sphere.
 Tsukikage to Buranko — nano.RIPE
 Yumeji — nano.RIPE
 Saibou Kioku — nano.RIPE
 Hana-Saku Iroha — Clammbon

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 В базах данных